Курчо — фамилия. Известные носители:
 Курчо, Мария
 Курчо, Ренато
 Курчо, Роза